Red Onion ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Onion (Arkansas)
 Red Onion (Kansas)
 Red Onion (Missouri)